Rawson (departement van Chubut), een departement in de Argentijnse provincie Chubut.
 Rawson (departement van San Juan), een departement in de Entre Ríos provincie San Juan.